Rafael Bombelli (1526-1572) – matematico italiano
 Sebastiano Bombelli (1625-1719) – pittore italiano
 Lanfranco Bombelli (1944-2005) – arbitro di scacchi italiano